Пуерто де ла Вентана има више значења:

 Пуерто де ла Вентана (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто де ла Вентана (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику